Embden désigne :

 Embden, une localité située dans le Dakota du Nord ;
 Embden, une ville située dans le Maine.